Всеви́дящее о́ко, или лучеза́рная де́льта, — масонский символ, символизирующий Великого Архитектора Вселенной, наблюдающего за трудами вольных каменщиков. Изображается как глаз, вписанный в треугольник.

История 
Первое официальное упоминание лучезарной дельты как масонского символа относится к 1772 году и встречается в работе Уильяма Престона (1742—1818) «Иллюстрации масонства».

Описание 
Лучезарная дельта является одним из символов масонского символизма. Она находится на востоке каждой ложи во время ритуальных работ, где и горит над председательствующим досточтимым мастером. Лучезарная дельта появляется в степени ученика в виде Всевидящего ока, вписанного в треугольник. Треугольник — знак огня и просвещения, и трактуется также как Троица в христианстве. В этом случае треугольник понимается как отсылка к числу три в масонской нумерологии. Иногда Всевидящее око изображается с ореолом вокруг глаза, а лучи, исходящие из него, распространяются вниз.

Открытый глаз символизирует скрытую истину, призывает к мудрости и обращается к совести. Он символизирует собой первопричину всего сущего, олицетворяет собой совершенное добро и победу над злом. В масонских ложах, где почти все члены христиане, используют Евангелие от Иоанна, чтобы привлечь внимание к неоднозначной концепции Логоса, который отождествляется с Великим Архитектором Вселенной и прежде всего представляет собой рациональный принцип вселенной. Иногда глаз заменяется на литеру «G», интерпретация которой может отличаться в разных градусах.

Символ можно встретить в декоре каждой масонской ложи, на масонских документах и в облачении, а также в православной иконографии, оформлении храмов и церковной утвари XVIII — XIX веков.

Галерея

См. также 
 Словарь масонских терминов
 Глаз (религия)
 Всевидящее око (икона)

Примечания

Литература 
 Горбунова И. Сущность, структура и символика ордена франкмасонов //Аналитика культурологии. — 2012. — №. 22.
 Махлина С. Т. Семантика масонских символов //Труды Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. — 2015. — Т. 210.

Ссылки 

 Всевидящее око

Масонские термины
Масонские символы
Масонство и религия